

Cinema
High-Rise - La rivolta (High-Rise) – film del 2015 diretto da Ben Wheatley, adattamento del romanzo omonimo

Letteratura
Il condominio (High Rise) – romanzo di James Graham Ballard del 1976

Musica
High Rise – etichetta discografica italiana
High Rise – gruppo musicale giapponese
High Rise – EP degli Stone Temple Pilots with Chester Bennington del 2013

Televisione
High Rise – serie televisiva statunitense